Потеев — фамилия.

Известные носители:
 Потеев, Александр Николаевич (1952—2016) — бывший полковник СВР, сбежавший в США и причастный к делу разведчиков-нелегалов. Сын Н. П. Потеева.
 Потеев, Николай Павлович (1919—1972) — советский офицер, танкист, Герой Советского Союза.

 Потеева, Ирина Витальевна (род. 1986) — российская боксёрша.